Boško Abramović (1951-2021), joueur d'échecs yougoslave puis serbe ;
 Domagoj Abramović (né en 1981), footballeur croate ;
 Ivana Abramović (née en 1983), joueuse de tennis croate ;
 Maria Abramović (née en 1987), joueuse de tennis croate ;
 Marina Abramović (née en 1946), artiste serbe.

Homonymie de patronyme croate